Paradisfågel kan syfta på:
 Paradisfåglar – fåglar inom familjen Paradisaeidae
 Paradisfåglar (mytologi) – ett mytiskt väsen, fåglar som ständigt befinner sig i flykt och aldrig behöver landa
 Paradisfågeln – en stjärnbild
 Paradisfågeln (film) – en svensk film från 1917

Se även 
 Satängfåglar – en grupp fåglar tidigare placerade inom familjen Paradisaeidae
 Humafågeln – den inom sufismen mytologiska fågeln Huma som är synonym till paradisfågeln